Jméno a příjmení Rudolf Procházka nosí více osob:

 Rudolf Procházka (archeolog) – moravský archeolog středověku
 Rudolf von Procházka (1864–1936) – český německojazyčný právník, hudební skladatel a hudební publicista
Rudolf Myzet (1888–1964) – český herec, režisér a scenárista, vlastním jménem Rudolf Procházka
 Rudolf Procházka (soudce) (1872–?) – prvorepublikový soudce nejvyššího soudu a ústavního soudu
 Rudolf Procházka (odbojář) (1905–1942) – český protifašistický odbojář
 Rudolf Procházka (voják) (1913–1973) – český voják a protifašistický odbojář
Rudolf Procházka (letec) (1918–1989) – letec, palubní střelec 311. čs. bombardovací perutě RAF
Rudolf Procházka (legionář) (1898–1945) – československý legionář a vojenský policista